Богданишки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Богданишки — деревня, Гервятский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Богданишки — деревня, Новоселковский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область